Uhre ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Uhre (* 1972), dänischer Badmintonspieler und -trainer
 Mikael Uhre (* 1994), dänischer Fußballspieler